«Дикие ночи» — роман Сирила Коллара (1989).
 «Дикие ночи» — фильм, снятый Сирилом Колларом по одноимённому роману (1992).